L'expression « chasse aux sorcières » peut faire référence à :

 Chasse aux sorcières : forme de justice populaire (lynchage) ou laïque exercée de la Renaissance jusqu'au  contre les personnes accusées de pratiques magiques ;
 Chasse aux sorcières ou « maccarthysme » : épisode de l'histoire américaine (1947-1953) associé au sénateur Joseph McCarthy ;
 Chasse aux sorcières ou « diabolisation » : procédé consistant à donner une forte connotation négative à une idée, un groupe ou un individu.

Voir aussi 
 La Chasse aux sorcières (The Crucible), film américain de Nicholas Hytner sorti en 1996 ;
 Sorcière : femme adepte ou considérée comme telle d’une forme de sorcellerie ;
 .